Remoto – in informatica, connessione che si effettua tra due o più computer posti a distanza tra loro
 Remoto – tipo di droide nell'universo immaginario di Guerre stellari